Thyra Louise Caroline Amalie Augusta Elisabeth (14 maart 1880 - 2 november 1945) was een dochter van de Deense koning Frederik VIII en koningin Louise.

Prinses Thyra werd geboren als zesde kind en derde dochter van de Deense koning Frederik VIII en zijn vrouw koningin Louise. Zij werd genoemd naar haar tante prinses Thyra. Ze bleef haar hele leven ongetrouwd en kreeg nooit kinderen. Ze woonde ook het grootste deel van haar leven vlak bij de koninklijke residentie Amalienborg in een statige woning waar ook haar broer prins Gustaaf resideerde.

Huis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (Denemarken)